Wolfschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Wolfschmidt (* 1951), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Michael Wolfschmidt (* 1981), deutscher Singer-Songwriter, Musiker, Komponist, Texter, Moderator und Schauspieler

Siehe auch:
 Wolf Schmidt (Begriffsklärung)